Wawra ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Wawra (* 1973), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ernst Wawra (* 20. Jahrhundert), deutscher Musiker und Komponist
 Jindřich Blažej Wawra (1831–1887), bekannter Brünner Arzt, Naturwissenschaftler und Weltreisende, Botaniker und Forscher 1873 geadelt zum „Heinrich Wawra Ritter von Fernsee“,
 Karl (Karel) Wawra (1826–1905), Direktor der Brünner Sparkasse, Stadtrat und Mäzen des Brünner Theaters.
 Karl Wawra (1924–2007), österreichischer Lyriker, Erzähler und Schauspieler 
 Konstantin Wawra (* 1979), österreichischer Fußballspieler